Kourbatov (masculin ; ) ou Kourbatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iekaterina Kourbatova (1992-), gymnaste russe
 Ievgueni Kourbatov (1988-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe